Classe Colossus (ironclads), uma classe de ironclads operada pela Marinha Real Britânica entre 1882 e 1910.
 Classe Colossus (couraçados), uma classe de couraçados operada pela Marinha Real Britânica entre 1911 e 1921.
 Classe Colossus (porta-aviões), uma classe de porta-aviões inicialmente operada pela Marinha Real Britânica e depois pela Marinha Nacional Francesa, Marinha Real Holandesa, Armada Argentina, Marinha Real Australiana, Marinha do Brasil e Marinha Real Canadense entre 1944 e 2001.